Jolly kan avse:

Personer
Friedrich Jolly (1844–1904), tysk psykiater

Ludwig von Jolly (1843–1905), tysk jurist
Philipp von Jolly (1809–1884), tysk fysiker

Annat
Jolly (musikgrupp)